Gle Beutong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Beutong (kulle), Aceh, 
 Gle Beutong (berg), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar